Берланкур () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Берланкур () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза